Rodoreda ist der Familienname folgender Personen:

 Josep Rodoreda i Santigós (1851–1922), katalanischer Komponist, Kapellmeister und Musikpädagoge
 Mercè Rodoreda (1908–1983), katalanische Schriftstellerin